Габриэла Пихлер (; род. 11 марта 1980 года, Худдинге) — шведский кинорежиссёр и сценарист.

Биография 
Габриэла Пихлер родилась 11 марта 1980 года в Худдинге. Её родители — эмигранты: мать, боснийка, работала горничной; отец, австриец, работал строителем и дальнобойщиком.

Габриэла окончила в Академию кино в Гётеборге и Эландскую школу документального кино.

Карьера 
Начала карьеру в киноиндустрии в 2004 году. Ещё во время учёбы в академии сняла два короткометражных фильма — «Когда-нибудь» (2004) и «Леда» (2007). В 2007 году также стала продюсером фильма «Июнь».

В 2008 году сняла дипломный короткометражный фильм «Царапины», за который получила премию «Золотой жук 2010» в категории «Лучший короткометражный фильм».

В 2012 году вышел дебютный полнометражный фильм Пихлер «Ешь, спи, умри», который принёс ей две премии «Золотой жук 2013» в категориях «Лучший режиссёр» и «Лучший сценарий», премию Венецианского кинофестиваля, номинацию на «Премию Европейской киноакадемии» и ряд других.

В 2014 году состоялся театральный дебют Пихлер — она стала одним из режиссёров спектакля «Красная карточка», премьера которого прошла в «Театре Бака» в Гётеборге, а затем — в Стокгольмском городском театре.

В 2018 году вышел второй её полнометражный фильм — «Любители», который получил премию «Гётеборгского кинофестиваля» и две номинации на «Золотой жук» в категориях «Лучший режиссёр» и «Лучший сценарий».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Лауреаты премии «Золотой жук»